Nepocià, pare de l'emperador Juli Nepot, i nom donat també a aquest emperador.
 Popili Nepocià, pare de Flavi Popili Nepocià.
 Flavi Popili Nepocià, emperador romà prop d'un mes l'any 350.
 Nepocià d'Astúries, rei usurpador.
 Nepocià (retòric), professor de Burdigala.